Дорогая, я уменьшил детей:

 «Дорогая, я уменьшил детей» — американский фильм 1989 года
 «Дорогая, я уменьшил детей» — американский телесериал, снятый по мотивам вышеупомянутого фильма